Julius Lange henviser til blandt andre:

* Julius Lange (maler) (1817–1878) – tysk maler
 Julius Lange (kunsthistoriker) (1838–1896) – dansk kunsthistoriker